Condensador pode se referir a:
Condensador, um componente eletrónico.
Condensador (química)‎, um equipamento usado para a condensação de gases.

Desambiguação